Studena puede referirse a:
 Studená (Eslovaquia), localidad del distrito de Rimavská Sobota, región de Banská Bystrica, Eslovaquia
 Studená (Bohemia Meridional), localidad del distrito de Jindřichův Hradec, región de Bohemia Meridional, República Checa
 Studená (Pilsen), localidad del distrito de Pilsen Norte, región de Pilsen, República Checa
 Studena (Croacia), localidad del municipio de Klana, condado de Primorje-Gorski Kotar, Croacia
 Studena (Haskovo), localidad del municipio de Svilengrad, provincia de Haskovo, Bulgaria
 Studena (Pernik), localidad del municipio de Pernik, provincia de Pernik, Bulgaria
 Dolna Studena, localidad del municipio de Tsenovo, provincia de Ruse, Bulgaria
 Gorna Studena, localidad del municipio de Svishtov, provincia de Veliko Tarnovo, Bulgaria
 Studena (Caraş-Severin), localidad en Cornereva, Caraş-Severin, Rumanía
 Studena (Babušnica), localidad en Serbia
 Studena (Vranje), localidad en Serbia
 Punto Studena, sitio en Antártida
 Studena planina, montaña en Serbia